

Persone 
 Anselmo della Gherardesca detto Anselmuccio – nipote del celebre Conte Ugolino
 Brigata della Gherardesca detto anche Nino – nipote del celebre Conte Ugolino
 Cosimo della Gherardesca – vescovo cattolico italiano
 Costantino della Gherardesca –  attore, giornalista, conduttore radiofonico, personaggio televisivo, conduttore televisivo italiano
 Emilia della Gherardesca – aristocratica, figlia di Bonifazio
 Fazio Novello della Gherardesca – aristocratico e politico
 Gaddo della Gherardesca – figlio del celebre Conte Ugolino
 Gherardo della Gherardesca – politico e militare
 Gherardo della Gherardesca – nipote dell'omonimo Gherardo, signore di Pisa dal 1329 al 1340
 Guido della Gherardesca – eremita e santo
 Giuseppe Della Gherardesca – politico italiano e podestà di Firenze
 Guelfo della Gherardesca – militare italiano, figlio primogenito del conte Ugolino Della Gherardesca
 Manfredi della Gherardesca – nobile e militare, figlio di Ranieri
 Ranieri della Gherardesca – aristocratico, condottiero e politico, figlio di Gherardo
 Tommaso Bonaventura della Gherardesca – arcivescovo cattolico italiano
 Ugolino della Gherardesca – conte di Donoratico, ammiraglio pisano, condannato a morte nel 1288
 Ugolino della Gherardesca – politico, senatore del Regno d'Italia nell'VIII Legislatura
 Ugolino della Gherardesca – politico, senatore del Regno d'Italia nella XXX Legislatura
 Uguccione della Gherardesca – figlio del celebre Conte Ugolino
 Wilfrido della Gherardesca – capostipite della famiglia

Altro 
 Famiglia della Gherardesca – antico casato toscano
 Giardino della Gherardesca
 Palazzo della Gherardesca
 Tomba della famiglia della Gherardesca

Pagine correlate 
Gherardesca
Bonifazio della Gherardesca